Nowhere to Go But Up (film, 1962)
 Happy End (film, 2003)